Gubb kan vara:

artistnamn för Gabriel Åberg
Gubb Jan Stigson